Франческо Эвджисто Моска (; 1887—1980) — итальянский инженер, конструктор самолётов; также лётчик, пионер итальянской авиации.

Биография 
Родился в Риети итальянской области Лацио 16 июня 1887 года.

После обучения в техническом институте в своем родном городе, в 1909 году переехал в Милан, где начал участвовать в строительстве биплана типа Wright Flyer, конструкции братьев Райт, разработанного Джузеппе Радичи (Giuseppe Radici) с использованием отечественного двигателя Rebus мощностью 40 лошадиных сил. Аэроплан был успешно испытан на соревнованиях в , а затем официально представлен на первой Итальянской авиационной выставке (Esposizione Italiana di Aviazione), состоявшейся в Милане 15 ноября 1909 года.

К концу этого же года вместе с Герардо Бараджолой (Gherardo Baragiola) основал в Виццола-Тичино авиационную компанию, открыл летную школу, оснащенную самолётом Blériot XI и строил бипланы с двигателем Rebus мощностью 60 лошадиных сил. Эта компания просуществовала недолго и была приобретена инженером Джованни Капрони; в ней работали Моска, Бараджола и в следующем году также присоединившийся к ним инженер Агостино де Агостини (Agostino de Agostini).

20 июля 1911 года Франческо Моска получил патент пилота, и в том же году познакомился и подружился с русскими авиаторами, находившимися в Италии. Двое из них: Георгий Янковский и Макс Лерхе — убедили Моску переехать в Россию, чтобы строить самолёты для продажи правительству Российской империи. В январе 1912 года он покинул Италию, прибыл сначала Петербург, а затем в Москву, где устроился работать на московский авиазавод «Дукс», главой которого был русский предприниматель немецкого происхождения Ю. А. Меллер.

На этом заводе в 1912 году они производились по лицензии аэропланы Farman, Morane-Saulnier, Breguet и . Модифицированием этих самолётов вначале занимался Франческо Моска. Ряд сконструированных им аэропланов назывались «Меллер» и «Дукс» — по имени владельца завода «Дукс». Затем он построил одноместный самолёт-моноплан, оснащенный двигателем Гном Omega мощностью 50 л. с., который получил обозначение «ЛЯМ» (Лерхе, Янковский, Моска). Самолёт участвовал в Московском международном авиасалоне, получив серебряную медаль.

В 1914 году итальянский конструктор перешёл работать в мастерскую Александра Безобразова на Ходынском поле, где тот создавал необычный разнесённый продольный триплан, который впервые поднялся в воздух 2 октября 1914 года под управлением Франческо Моски. С началом Первой мировой войны Безобразов отбыл на фронт, а Моска, став фактически главой предприятия, договорился с военным ведомством о размещении заказа на 75 самолётов «Farman IV», который он успешно выполнил. Затем занялся техническим обслуживанием самолётов, находящихся на вооружении в армии и в военных летных школах России.

В июне 1915 года Франческо Моска основал «Московскую авиационную верфь Франческо Моска» (Cantiere Aeronautico Moscovita Francesco Mosca), где вместе с конструктором Быстрицким построил два типа самолётов — разведывательный «МБ» (Моска, Быстрицкий) и истребитель «МБ бис». Было начато серийное производство этих самолётов. После Октябрьской революции, завод был реквизирован, и Моска спешно покинул Москву (оборудование его завода впоследствии вошло в состав Московского авиационного завода № 39).

Конструктор переехал на юг России — в Таганрог. Во время нахождения города под контролем Белых сил генерала Деникина, основал новый завод Officina Aeronautica Mosca, где выполнялся ремонт самолётов и автомобилей. Когда большевики заняли Таганрог, Моска навсегда покинул Россию и перебрался в Константинополь. В Турции некоторое время сотрудничал с итальянской военной миссией во главе с , обучал турецких летчиков в аэропорту Сан-Стефано. В сентябре 1920 года он навсегда вернулся в Италию.

На родине работал в авиастроительной компании Caproni, затем перешёл в машиностроительную компанию Breda. Между 1932 и 1934 годами Моска получил степень бакалавра в области авиационной техники в Университета Фрайбурга.

В 1935 году вместе с Джованни Капрони основал в Риети предприятие  (ORLA). Во время Второй мировой войны в ORLA проводился капитальный ремонт итальянских истребителей и немецких транспортных самолётов.

Умер 27 февраля 1980 года.

Примечания

Источники 
 Mario Cobianchi. Pionieri dell’aviazione in Italia. Roma, Editoriale Aeronautico del Ministero dell’Aeronautica, 1943.
 Gunston, Bill. The Osprey Encyclopedia of Russian Aircraft 1875—1995. Osprey, 1995. ISBN 1 85532 405 9.
 В. Б. Шавров. История конструкций самолётов в СССР до 1938 г. 3-е издание. М.: Машиностроение, 1986. С. 41-45.

Ссылки 
 Моска, Быстрицкий МБ / МБ бис

Авиаконструкторы Италии
Авиаконструкторы Российской империи
Персоналии:Таганрог
Пионеры авиации